Вук, архаични назив
 Курјак (Удбина), насељено мјесто у општини Удбина, Хрватска
 Курјак (извиђачко борбено возило), извиђачко борбено возило